Leopoldo Guilherme de Habsburgo, arquiduque da Áustria (Wiener Neustadt, 5 de janeiro de 1614 – Viena, 20 de novembro de 1662) foi um militar, bispo, dramaturgo, colecionador de arte e mecenas das artes austríaco. Entre 1647 e 1656 foi governador dos Países Baixos Espanhóis.

Biografia 
Foi o sétimo e último filho do imperador Fernando II de Habsburgo e de Maria Ana da Baviera, e irmão do imperador Fernando III de Habsburgo: em 1625 foi ordenado bispo, ocupando as sedes de Halberstadt (1628–1648), Magdeburgo, Olomouc (1637–1662), Passau (1625–1662), Breslávia (1656–1662) e Estrasburgo (1626–1662); a partir de 1641 foi ainda Grão-Mestre da Ordem Teutónica. Prestou serviço militar como general durante a Guerra dos Trinta Anos, combatendo na Boémia.

Nomeado governador dos Países Baixos Espanhóis em 1647, fixou a sua residência em Bruxelas e, com a ajuda do pintor David Teniers, o Jovem, reuniu uma preciosa coleção de obras de arte flamengas e italianas. Ao deixar o cargo de governador, mudou-se para Viena com a sua coleção, que forma o núcleo do atual Kunsthistorisches Museum. Dedicou-se à arte nestes anos finais da sua vida art.

Com a sua morte, ocorrida em 1662, foi nomeado como seu sucessor o seu sobrinho Carlos José de Habsburgo, que, morreria muito novo apenas dois anos depois.

Ascendência

Ligações externas 

Generais da Espanha
Governadores dos Países Baixos espanhóis
Arquiduques da Áustria
Bispos católicos da Áustria
Nobres da Áustria